
Molekulska formula -{C19H29N5O2}- se može odnositi na:
 Gepiron
 Lavoltidin